

Achtbaan
The Beast (Kings Island) - een houten achtbaan in Kings Island

Film 
Beastly - een film uit 2010
Belle en het Beest (1991) - een film uit 1991
Belle en het Beest: Een Betoverd Kerstfeest - een animatiefilm uit 1997
Belle en het Beest: Belle's Wonderlijke Verhalen - een animatiefilm uit 1998
Belly of the Beast - een Canadese actiefilm uit 2003
La Bête - een film uit 1975 van regisseur Walerian Borowczyk
Night of the Blood Beast - een horrorfilm uit 1958
Il bestione - een Frans/Italiaanse dramafilm uit 1975
The Beast (2007) - Amerikaanse film uit 2007 
The Beast (1996) - een film uit 1996
The Beast (1916) - een film uit 1916 van de Fox Film Corporation
The Beast of the City - een film uit 1932
The Beast of War - een oorlogsfilm uit 1988 (Amerikaanse titel: The Beast)
The Beast of Yucca Flats - een horrorfilm uit 1961
The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II - een horrorfilm uit 1985
The Beast with a Billion Backs - een animatiefilm uit 2008
Track of the Moon Beast - een horrorfilm uit 1976
War of the Colossal Beast - een film uit 1958

Literatuur
Belle en het Beest - een volksverhaal
Getal van het Beest - een begrip uit het Oude Testament
The Beast - een fictief monster uit het boek Lord of The Flies

Voertuigen
The Beast (motorfietsmerk) - een historisch motorfietsmerk
De bijnaam van de auto van de Amerikaanse president, thans gebouwd door Cadillac op het chassis van een vrachtauto (een Chevrolet Kodiak), met onder andere luchtdichte kogelvrije beplating en eigen zuurstofvoorziening.

Muziek
Beast and the Harlot - een single van Avenged Sevenfold
Beauty and the Beast (Céline Dion) - een single van Celine Dion
Beauty and the Beast (David Bowie) - een single van David Bowie
Belle en het Beest (musical) - een musical
Best of the Beast - een album van Iron Maiden
Cruelty and the Beast - een album van Cradle of Filth
Running with the beast - een album van zZz
The Broadsword and the Beast - een album van Jethro Tull
The Number of the Beast - een album van Iron Maiden
Unleash the Beast - een album van Saxon

Personen (tevens met bijnaam The Beast)
 Beast in the Night, een seriemoordenaar
 Brian Jensen, Deens voetballer
 Tendai Mtawarira, Zimbabwaans rugbyspeler
 Júlio Baptista, Braziliaans voetballer
 Jon Parkin, Engels voetballer
 Jerel Ifil, Engels voetballer
 Aleister Crowley, occultist
 Jimmie Foxx, Amerikaanse honkballer
 Brandon Marshall, Amerikaans footballspeler
 Maks Mirni, Wit-Russisch tennisser
 Salvatore Riina, Italiaans misdadiger
 Bob Sapp, K1-worstelaar
 Dan Severn, vechtsporter
 Jerome Beasley, basketbalspeler
 John Mugabi, Oegandees bokser
 Luis Garavito, Colombiaans seriemoordenaar

Televisieprogramma
Beauty and the Beast (televisieserie), een televisieserie
The Beast (televisieprogramma 2001), een televisieprogramma uit 2001 geproduceerd door Imagine Entertainment
The Beast (televisieprogramma 2009), een televisieprogramma uit 2009 met Patrick Swayze
The Beast (The Bridge), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Bridge

Zie ook
Het Beest